La palabra opalina en español puede aludir a :

 Opalina o mejor escrito: opalinea, una especie de protista.
 Opalina un tipo de vidrio cuya cochura le hace opaco y semejante a una porcelana.
Opalina, tipo de cartulina en la que un lado está texturizado con rayas o relieves.